Thannermann ist der Ortsname von

 Thannermann (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thannermann (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern